10 Things I Hate About You (film) - Amerikaanse film
 10 Things I Hate About You (televisieserie) - Amerikaanse televisierie